

Велика Слобода — село, Крупський район, Мінська область

Велика Слобода — присілок, Великоустюзький район, Вологодська область
 Велика Слобода — присілок, Новоржевський район, Псковська область